Río Ibáñez, une commune de la région Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, au Chili ; 
 , un fleuve de la région Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, au Chili ;